Complexo Desportivo do Real Sport Clube je višenamjenski stadion u Queluzu u Portugalu.

Izgrađen je 1991. godine.

Može primiti 3500 gledatelja.

Na njemu svoje domaće susrete igra nogometni klub Real Sport Clube.

Oko igrališta se nalazi i atletska staza.

Stadion ima reflektore, tako da se na njemu mogu igrati i noćni susreti.

Ima istočnu i zapadnu tribinu; od njih je samo jedna natkrivena.

Portugalski nogometni stadioni